Abendblatt ist der Name folgender Zeitungen:

 Berliner Abendblatt (seit 1991)
 Hamburger Abendblatt (seit 1948)
 Österreichisches Abendblatt (1933)
 Prager Abendblatt (1871–1918)

Siehe auch:
 8 Uhr-Abendblatt (1848–1938)
 Abendecho (1875–1966)
 Aftonbladet (schwedische Boulevardzeitung)
 Večernji list (kroatischsprachige Tageszeitung)
 Abendpost (Begriffsklärung)
 Abendzeitung (Begriffsklärung)